Ministero del turismo – dicastero del governo italiano istituito nel 2021 per scorporo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Ministero del turismo e dello spettacolo – dicastero del governo italiano operativo dal 1959 al 1993
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – dicastero del governo italiano dal 2018 al 2019
Ministero del turismo  – dicastero del governo israeliano